Кункур — топоним в Забайкальском крае Российской Федерации.

 Се́льское поселе́ние «Кункур» — муниципальное образование в Агинском районе.
 Кункур — озеро в Агинском районе, возле оз. Ножий.
 Кункур — село в Агинском районе Агинского Бурятского округа, административный центр сельского поселения «Кункур».

См. также 
 Верхний Кункур — село в Агинском районе Агинского Бурятского округа, входит в состав сельского поселения «Кункур».